

Astronomia 

Tebe – satellite naturale di Giove

Città 
Antichità
Tebe – città dell'antico Egitto
Tebe – città della Beozia
Tebe – città della Ionia
Tebe – città della Ftiotide (Tessaglia)
Tebe Ipoplacia – città della Cilicia

Modernità
Tebe – comune della Grecia nella periferia della Grecia Centrale

Mitologia greca 

 Tebe – figlia di Andramide e sposa di Eracle, che vinse contro di lei una gara di corsa
 Tebe – figlia di Prometeo e di una ninfa (probabile eponimo della città di Tebe, in Beozia)
 Tebe – figlia unica di Iodama e di Zeus, che la fece sposare ad Ogigo
 Tebe – figlia del dio fluviale Asopo e di Metope
 Tebe – figlia del fiume Nilo ed eponima della città egiziana di Tebe
Tebe – tiranna della città di Fere